Teixidor ist der Familienname folgender Personen:

 Domènec Teixidor († 1737), katalanischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Emili Teixidor (1932–2012), spanischer Schriftsteller
 Jaime Teixidor (1884–1957), spanischer Musiker, Dirigent, Verleger und Komponist
 Javier Teixidor (1930–2017), französischer Altorientalist